Gyurátz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Gyurátz (1841–1925), ungarischer Bischof
 Réka Gyurátz (* 1996), ungarische Hammerwerferin